Мелендес — фамилия. Известные носители:
 Мелендес, Гилберт — американский боец смешанных боевых искусств.
 Мелендес, Карлос (1861—1919) — Президент Сальвадора.
 Мелендес, Луис (1716—1780) — итало-испанский художник XVIII века.
 Мелендес, Рене (род. 1998) — чилийский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Мелендес, Родриго — чилийский футболист.
 Мелендес, Тони (род. 1962) — никарагуанский и американский гитарист, родившийся без рук. 
 Мелендес, Хинес (род. 1950) — испанский футболист, тренер.
 Мелендес, Хорхе (1871—1953) — Президент Сальвадора.
 Мелендес, Хулио — перуанский футболист.